Wekua ist der Familienname folgender Personen:

 Andro Wekua (* 1977), georgischer Künstler
 Ilia Wekua (1907–1977), georgischer Mathematiker